Næsby (Odense), gehucht ten noorden van Odense
Næsby (Holbæk), gehucht in gemeente Holbæk
Næsby (parochie, Næstved)
Næsby (parochie, Odense)

Gelijke uitspraak:
 Näsby (Uppsala), plaats in Uppsala.
 Näsby (Öland), gehucht op Öland.